Batalla de Homs puede referirse a:
 Batalla de Homs (1260), primer enfrentamiento entre el Ilkanato y el sultanato mameluco
 Batalla de Homs (1281), segundo enfrentamiento entre el Ilkanato y el sultanato mameluco
 Batalla de Homs (1299), tercer enfrentamiento entre el Ilkanato y el sultanato mameluco
 Sitio de Homs, asedio de 2011-2017 en la Guerra civil siria
 Ofensiva de Homs (2012), operación militar de 2012 de la Guerra civil siria
 Ofensiva de Homs Oriental (2017), operación militar de 2017 del ejército sirio y sus aliados